El landgrave Baltasar de Turingia (Weissenfels, 21 de diciembre de 1336 - Wartburg, 18 de mayo de 1406) fue un margrave de Meissen y landgrave de Turingia, perteneciente a la Casa de Wettin.

Biografía 
Baltasar era el segundo hijo de Federico el Serio. Después de la muerte de su padre en 1349, su hermano mayor Federico el Austero actuó como regente y guardián de Baltasar y sus hermanos Guillermo I y Luis. Cuando alcanzaron la mayoría de edad, Guillermo y Baltasar gobernaron junto a Federico.

Después de la muerte de Federico, surgió un conflicto entre los hermanos Baltasar y Guillermo por un lado, y sus sobrinos, Federico el Belicoso, Guillermo el Rico y Jorge por el otro lado. Esto se resolvió en noviembre de 1382, con la llamada División de Chemnitz en que Baltasar recibió el landgraviato de Turingia.

Matrimonio y descendencia 
Baltasar primero se casó en la primavera de 1374, con Margarita, la hija del burgrave Alberto de Núremberg (m. 1390). Con ella, tuvo un hijo y una hija:
 Federico el Pacífico, quien le sucedió como landgrave de Turingia
 Ana de Meissen (m. 4 de julio de 1395), quien se casó con Rodolfo III de Sajonia-Wittenberg

Después de la muerte de Margarita, Baltasar se casó con Ana de Sajonia-Wittenberg (m. 1426), la viuda del duque Federico I de Brunswick-Luneburgo.  Este matrimonio no tuvo hijos.

Antepasados

Referencias 
 Heinrich Theodor Flathe (1875), "Balthasar", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) (en alemán), 2, Leipzig: Duncker & Humblot, p. 27

Landgraves de Turingia (Casa de Wettin)
Margraves de Meissen (Casa de Wettin)
Nobles de Alemania del siglo XV
Nacidos en Weißenfels